Аллабергенов — казахская и узбекская  фамилия. Известные носители:
 Аллабергенов, Зафар Улугбекович (1989) — узбекский самбист.
 Аллабергенов, Тлеули (1856 — ?) — торговец и скотовод, депутат Государственной думы Российской империи.